Tentoonstelling van Verworvenheden van de Nationale Economie - VDNCh, tentoonstelling en park in Moskou
 VDNCh (metrostation Moskou) - hiernaar vernoemd metrostation in Moskou